Рик То́ккет (; ) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Питтсбург Пингвинз» в 1992 году. Участник Матча всех звёзд НХЛ 1989, 1990, 1991 и 1993 годов. С 2002 года хоккейный тренер.

Игровая карьера 
Дебютный сезон в НХЛ Рик провёл спустя год после того, как был задрафтован в 1983 году клубом «Филадельфия Флайерз». Набрав 7 очков по ходу плей-офф, Токкет помог «летчикам» попасть в финал Кубка Стэнли, где «Флайерз» уступили «Эдмонтон Ойлерз» во главе с Уэйном Гретцки. В плей-офф 1986/1987 Токкет набрал уже 21 очко, но на пути «Филадельфии» вновь встали «нефтяники», одержавшие победу в серии из семи матчей. В первые годы пребывания в составе «Филадельфии» Рик больше прославился как боец, нежели бомбардир: на его счету более тысячи минут штрафа только в рамках четырёх дебютных регулярных сезонов.

В 1992 году Токкет вместе с Челлем Самуэльссоном и  перешёл в «Питтсбург Пингвинз» в обмен на Марка Рекки и Брайана Беннинга. В составе «пингвинов» Токкет вышел на пик формы, четырежды становясь участником матчей всех звёзд НХЛ и завоевав в сезоне 1991/1992 Кубок Стэнли — единственный в своей карьере.

Хоккейная карьера Рика продолжалась вплоть до 2002 года, однако преодолеть пятидесятиочковый рубеж ему за это время удалось лишь однажды. Доигрывал Токкет в составе своего первого клуба — «Филадельфии Флайерз». В плей-офф 1999/2000 его 11 очков помогли «летчикам» добраться до финала конференции.

Тренерская карьера 
Рик Токкет начал тренерскую карьеру ассистентом главного тренера клуба «Колорадо Эвеланш» . Летом 2005 года, уже покинув свой пост, Рик стал ассистентом главного тренера «Финикс Койотис» Уэйна Гретцки.

В феврале 2006 года тренерская карьера Токкета была приостановлена, так как Рику были предъявлены обвинения в организации подпольного спортивного тотализатора. В скандале оказалась замешана в том числе жена Гретцки Джанет Джонс. Сам Рик заявил, что к хоккею этот тотализатор отношения не имеет. Годичное разбирательство завершилось для бывшего нападающего условным двухлетним сроком.

Летом 2008 года Токкет стал ассистентом главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Барри Мелроуза, но не провёл в этой должности и полугода, 16 ноября став исполняющим обязанности главного тренера. В мае 2009 года Рик подписал многолетний контракт с «Тампой», став главным тренером, но уже в апреле 2010 года был освобождён от занимаемой должности новым владельцем клуба.

Летом 2014 года Токкет стал помощником главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Майка Джонстона.

11 июля 2017 года стал главным тренером клуба «Аризона Койотис».

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список игроков НХЛ, набиравших 100 и более очков за сезон
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 2000 и более штрафных минут за карьеру

Примечания 

Хоккейные нападающие
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Тренеры «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Тренеры «Аризона Койотис»
Тренеры «Ванкувер Кэнакс»